

Cinema 
 The Living End – film del 1992 diretto da Gregg Araki

Musica 
 The Living End – gruppo musicale rock australiano
 The Living End – traccia dell'album Psychocandy dei The Jesus and Mary Chain del 1985
 The Living End – album di Jandek del 1989
 The Living End – album live degli Hüsker Dü del 1994 
 The Living End – album dei The Living End del 1998

Televisione
The Living End – film per la televisione statunitense del 1972 diretto da Peter Baldwin